ТГУ — многозначная аббревиатура:
 ТГУ — турбогенераторная установка
 ТГУ — транспортное громкоговорящее устройство — устройство для передачи речевой информации от водителя общественного транспорта к пассажирам.
 ТГУ — Третье главное управление КГБ СССР
 ТГУ — Третье главное управление при Совете Министров СССР
  — футбольный клуб из Тбилиси. См. также Шевардени-1906.
 ТГУ — трудногидролизуемый углевод
 ТГУ — тыловая группа усиления (воен.-мед.)

Университеты 
 ТГУ — Таласский государственный университет, Киргизия (ТалГУ)
 ТГУ — Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина
 ТГУ — Тверской государственный университет (ТвГУ)
 ТГУ — Туркменский государственный университет имени Махтумкули
 ТГУ — Тывинский государственный университет
 ТГУ — Тольяттинский государственный университет
 ТГУ — Томский государственный университет
 ТГУ — Тульский государственный университет (ТулГУ)
 ТГУ — Тувинский государственный университет (ТувГУ)
 ТГУ — Тюменский государственный университет (ТюмГУ)
 ТГУ — Таджикский государственный университет (с 2008 года — Таджикский национальный университет)
 ТГУ — Тартуский государственный университет, Эстония (ныне переименован в Тартуский университет — ТУ)
 ТГУ — Ташкентский государственный университет, Узбекистан (ныне переименован в Национальный университет Узбекистана — НУУ)
 ТГУ — Тбилисский государственный университет имени Ивана Джавахишвили, Грузия (ТГУ им. И. Джавахишвили)

См. также 
 ТГУП — тяжёлая гусеничная унифицированная платформа
 КТГУ — ключ трубный горизонтальный усиленный
  — аббревиатура латиницей

Примечания